Филиппинский филин () — вид птиц рода филины, обитающий в Юго-Восточной Азии. Эндемик Филиппин. Филиппинский филин — самая большая сова в стране.

Описание 
Это крупный филин высотой 40—50 см и длиной крыла в 35 см. Имеет рыжеватое оперение, светлый живот и жёлтые глаза. Обитают только на Филиппинах в лесах вблизи рек и озёр, на опушках леса у ручьёв. Днём они отдыхают на дереве, а в сумерках охотятся на мелких позвоночных. Мощные лапы птицы позволяют предположить, что он питается мелкими млекопитающими и птицами. О репродуктивной биологии этих птиц известно немного. Откладывают только одно яйцо. Инкубационный период длится примерно 35 дней. Вырубка лесов и ограниченный ареал являются причиной классификации Международным союзом охраны природы этого вида как «Находящимся в уязвимом положении» (Vulnerable).

Описаны два подвида:
 Bubo philippensis philippensis — острова Катандуанес и Лусон.
 Bubo philippensis mindanensis — острова Бохоль, Самар, Минданао и Лейте.

Галерея

Примечания 

Филины
Птицы Азии
Животные, описанные в 1851 году